Chehoudi ist der Familienname folgender Personen:

 Diana Chehoudi (* 1998), niederländisch-tunesische Tennisspielerin
 Lamjed Chehoudi (* 1986), tunesischer Fußballspieler